Wilse ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Beer Wilse (1865–1949), norwegischer Fotograf
 Nicolai Jacob Wilse (1736–1801), dänischer Pfarrer, topografischer Autor und Reiseschriftsteller